Эдвард Гранвил Бра́ун (; 1862, Глостершир, Великобритания — 1926, Кембридж, Великобритания) — британский писатель и , опубликовавший бесчисленное количество статей и книг академического уровня, в основном в областях истории и литературы.

Научный вклад 

Его работы ценятся за их академичность, уникальность и стиль. Научная ценность его работ была признана при его жизни и, даже больше, после его ухода.

Он публиковал работы по тем областям науки, которые у иных западных учёных в той или иной степени всё ещё находятся в стадии изучения. Он использовал язык и стиль, которыми высказывал высокое уважение, даже, прежде всего, к тем, кого он лично не рассматривал в позитивном свете. В своей работе «Год среди Персов» (1893) он описал наиболее трагический образ Персидского общества, который западные люди видели до того, включая откровенный рассказ о воздействии опиума. Эта работа не получила должного внимания при первой публикации, но после его смерти в 1926 году была переиздана, став классикой Английской литературы о путешествиях. Он также опубликовал первый том «Истории литературы Персии» в 1902 году с последующими томами в 1906, 1920 и в 1924 годах. До конца двадцатого столетия эта работа оставалась эталоном и авторитетным источником в этой области.

Изучение Бабитского движения 
В то время, когда почти весь персидский народ относился с большим подозрением к иностранцам, в особенности к британским и русским людям, вследствие политических настроений того времени, Э. Г. Браун был благосклонно принят местной публикой, хорошо знавшей его и его работы.

Большинство его публикаций относятся к Персии (ныне именуемой Ираном) как в области истории, так и в области литературы. Лучше всего он известен своими документальными и историческими рассказами о движении Бабидов, принятыми по эстафете от Жозефа Артюра де Гобино. Он опубликовал два своих перевода историй о движении Бабидов и описал несколько новых взглядов западных людей на раннюю историю Бабидов и Бахаи.

Его хорошо помнят и сегодня: в честь него названа одна из улиц в Тегеране, на которой до сих пор стоит памятник Брауну, сохранившийся даже после Иранской революции 1979 года.

Важно упомянуть, что Э. Браун не был Бахаи, он был востоковедом. Его интерес к движению Бабидов был вызван книгой Гобино, на которую он наткнулся в библиотеке Кембриджа во время поиска материалов о движении Суфиев.

Браун перевел книгу «Записки Паломника», которая была написана Абдул Баха, потому что он был очарован развитием исторических перспектив Нового Проявления, и он сопроводил это издание большим предисловием и приложениями.

Педагогическая деятельность 
В 1902 году Браун занял кафедру Адамсовского профессора арабского языка в университете Кембриджа. В университете Кембриджа Браун был в основном ответственен за создание школы живых восточных языков в связи с обучением государственных служащих для посольств в Египте, Судане и Ливане.

Награды и почести 
 Персидский орден Льва и Солнца.

Семья 
В 1906 году женился. В браке родилось двое сыновей: Патрик и Эдвард Андрю Майкл, который позже стал знаменитым адвокатом и судьёй Верховного Суда Англии.

Примечания

См. также 
 Баб
 Байан
 Бахаи
 Бабизм
 Сабх-и-Азаль

Печатные труды 
 
 
 Religious Systems of the World: A Contribution to the Study of Comparative Religion (London: Swann Sonnenschein), «The Bab», by E.G. Browne, pp. 335.
 BÁBISM, by Edward G. Browne.
 
 
 A YEAR AMONGST THE PERSIANS — IMPRESSIONS AS TO THE LIFE, CHARACTER, & THOUGHT OF THE PEOPLE OF PERSIA — Received during Twelve Months' Residence in that Country in the Year 1887—1888.
 The Persian Revolution of 1905—1909, by Edward G. Browne, with a new introduction by Abbas Amanat in the Persia Observed series by Mage Publishers (1995, 2006)
 E.G. Browne. Literary History of Persia. (Four volumes, 2,256 pages, and twenty-five years in the writing). 1998. ISBN 0-7007-0406-X
 A Summary of the Persian Bayan is a Section 3 (pages: 316—406) of the book «Selection from the Writings of E. G. Browne on the Babi and Baha’i Religions» by Moojan Momen (Oxford: George Ronald, 1987. ISBN 0-85398-247-3, ISBN 0-85398-246-5)
 «Персидский Байан. Конспект» («Selection from the Writings of E.G. Browne on the Babi and Baha’i Religions» стр. 316—406) Перевод с английского, издательство «Фолиантъ», Казань, 2002, 2006, ISBN 5-94990-001-4, 120 с.

Источники информации 
 
 
 Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press (2004).
 Biography, by Moojan Momen.

Ссылки 

 Браун Э. Г. Конспект Персидского Байана

Востоковеды Великобритании
Иранисты
Английские писатели XIX века
Английские писатели XX века
Выпускники Пемброк-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Кембриджского университета
Профессора Кембриджского университета
Адамсовский профессор арабского языка